

Persone 
Angelo Bassini – patriota italiano
Edoardo Bassini – medico italiano
Remo Bassini – scrittore e giornalista italiano

Altro 
 Bassini – cognome italiano
Angelo Bassini – cacciatorpediniere della Regia Marina